Тімеа Бабош була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Моніка Нікулеску.

Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком 4–6, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Анджелік Кербер
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=2
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=3
|RD1-team2= Марія Кириленко
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=2

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Моніка Нікулеску
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=4
|RD1-seed4=5
|RD1-team4=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Н Братчикова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д Гаврилова
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Т Мрдежа
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= О Пучкова
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=0r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л Девіс
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К Вандевей
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М Бартолі
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=1

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Я Вікмаєр
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М Мікулеску
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Т Бабош
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=4/WC
| RD2-team04= А Іванович
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=5
| RD2-team05=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Л Девіс
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= М Мікулеску
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Monterrey Open, одиночний розряд
2013